Tierra Colorada ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Tierra Colorada, Stadt in Guerrero
 Tierra Colorada (Chiapas)
 Tierra Colorada (Cuajinicuilapa) in Guerrero
 Tierra Colorada (Leonardo Bravo) in Guerrero
 Tierra Colorada (Malinaltepec) in Guerrero
 Tierra Colorada (Tepecoacuilco de Trujano) in Guerrero
 Tierra Colorada (Oaxaca)
 Tierra Colorada (Veracruz)